Алексе́й Леонов: Леонов, Алексей Александрович (род. 1983) — украинский ресторатор, меценат. Народный депутат Украины IX созыва.
 Леонов, Алексей Алексеевич (1815—1882) — русский поэт и журналист, собиратель песенного фольклора.
 Леонов, Алексей Архипович (1934—2019) — советский космонавт, дважды Герой Советского Союза.
 Леонов, Алексей Георгиевич (род. 1951) — русский учёный-физик, проф. МФТИ.

 Леонов, Алексей Дмитриевич (род. 1982) — украинский скульптор.
 Леонов, Алексей Иванович (1902—1972) — советский военачальник, маршал войск связи.
 Леонов, Алексей Николаевич (род. 1977) — российский футболист, полузащитник и защитник.